Todd County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Todd County (Kentucky)
 Todd County (Minnesota)
 Todd County (South Dakota)